KAP steht für:
 Cape Air, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Deutschland), Anlage zur deutschen Einkommensteuererklärung
 Kammerakademie Potsdam, das Potsdamer Kammerorchester
 Katholische Presseagentur Österreich (Kathpress)
 Kite Aerial Photography, Herstellung von Luftbildern mit Hilfe von Drachen
 Kölner Architekturpreis
 Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands
 Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion, spezielle Ackerbaubetriebe in der DDR
 Koreanische Arbeiterpartei, herrschende Partei in Nordkorea
 Kombinat aluminijuma Podgorica, montenegrinischer Aluminiumhersteller
 KAP AG, deutsches Industrie- und Beteiligungsunternehmen

Kap steht für:
 Kap, Landspitze
 Kap (Einheit), ein altes russisches Getreidemaß

Kap. steht für:
 Kapitel 

kap steht für:
 Krimi Abenteuer Phantastik, eine Heftreihe aus der DDR

Kap ist der Name, Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Bob Kap (1923–2010), jugoslawisch-amerikanischer Fußball- und American-Football-Trainer
 DJ Big Kap (1970–2016), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Peter Freiherr von Kap-herr (1934–2008), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Kąp
 Kapp
 Cap
 Capp

KAP